Dejanović est un patronyme porté notamment par :

 Draga Dejanović (1840-1871), actrice, écrivain et poète serbe ;
 Slavica Đukić Dejanović (1951-), femme d'État serbe.